Пийганди () — топоним Эстонии:
 Пийганди — озеро;
 Пийганди — деревня в уезде Тартумаа;
 Пийганди — деревня в уезде Пылвамаа;
 Пийганди — мыза.